Танганьика может означать:

 Танганьика — крупное озеро в Восточной Африке.
 Танганьика — бывший британский мандат.
 Республика Танганьика — государство на территории бывшего доминиона Танганьика, существовавшее с 1961 по 1964 год.
 Ныне малоупотребимо — континентальная часть современной Танзании в границах указанного государства.
 Танганьика — провинция в Демократической Республике Конго.